Провінція Вакаса
Вакаса (Фукуй)
Вакаса (Тотторі)